Jiuzi (kinesiska: 九梓, 九梓乡) är en socken i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 62 kilometer norr om provinshuvudstaden Hefei.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Anhui
WP:Projekt Kina